Ермово — название населённых пунктов:

Россия 
 Ермово — деревня в Островском районе Костромской области.
 Ермово — село в Переславском районе Ярославской области.